Sweet Revenge ("dolce vendetta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Sweet Revenge  – film muto del 1913
 Sweet Revenge  – film muto del (1921) diretto da Edward Laemmle 
 Sweet Revenge  – film del 1976 diretto da Jerry Schatzberg
 Sweet Revenge  – film del 1984 diretto da David Greene
 Sweet Revenge  – film del 1987 diretto da Mark Sobel
 Sweet Revenge  – film del 1990 diretto da Charlotte Brandstrom
 Sweet Revenge  – film del 2001 diretto da Gordon McLennan

Musica 
 Sweet Revenge  – album di John Prine del 1973
 Sweet Revenge  – album di Amanda Lear del 1978
 Sweet Revenge  – album dei Generation X del 1979
 Sweet Revenge  – traccia dell'album Bomber dei Motörhead del 1979
 Sweet Revenge  – album di David Johansen del 1984
 Sweet Revenge  – album di Ryūichi Sakamoto del 1994

Televisione 

 Sweet Revenge – serie televisiva turca del 2016